|-
| 40701 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40702 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40703 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40704 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40705 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40706 - ||  || 11 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40707 - ||  || 11 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40708 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40709 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40710 - ||  || 7 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40711 - ||  || 7 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40712 - ||  || 7 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40713 - ||  || 7 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40714 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40715 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40716 - || 1999 SL || 16 septembrie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 40717 - ||  || 18 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40718 - ||  || 21 septembrie 1999 || Ondřejov || 
|-
| 40719 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40720 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40721 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40722 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40723 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40724 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40725 - ||  || 30 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 40726 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40727 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40728 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40729 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40730 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40731 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40732 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40733 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40734 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40735 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40736 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40737 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40738 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40739 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40740 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40741 - || 1999 TD || 1 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 40742 - || 1999 TK || 2 octombrie 1999 || Prescott || 
|-
| 40743 - || 1999 TL || 2 octombrie 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 40744 - ||  || 1 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40745 - ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 40746 - ||  || 2 octombrie 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 40747 - ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 40748 - ||  || 1 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, 
|-
| 40749 - ||  || 6 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 40750 - ||  || 6 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 40751 - ||  || 6 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 40752 - ||  || 7 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 40753 - ||  || 6 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 40754 - ||  || 6 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 40755 - ||  || 6 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 40756 - ||  || 7 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 40757 - ||  || 5 octombrie 1999 || Gekko || 
|-
| 40758 - ||  || 5 octombrie 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 40759 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 40760 - ||  || 9 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 40761 - ||  || 11 octombrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 40762 - ||  || 11 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, 
|-
| 40763 - ||  || 5 octombrie 1999 || Ondřejov || 
|-
| 40764 Gerhardiser ||  || 13 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 40765 - ||  || 10 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 40766 - ||  || 14 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40767 - ||  || 14 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40768 ||  || 10 octombrie 1999 || Xinglong || 
|-
| 40769 ||  || 10 octombrie 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 40770 - ||  || 11 octombrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 40771 - ||  || 15 octombrie 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 40772 ||  || 14 octombrie 1999 || Xinglong || 
|-
| 40773 ||  || 15 octombrie 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 40774 - ||  || 11 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 40775 - ||  || 5 octombrie 1999 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 40776 - ||  || 7 octombrie 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 40777 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40778 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40779 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40780 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40781 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40782 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40783 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40784 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40785 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40786 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40787 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40788 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40789 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40790 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40791 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40792 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40793 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40794 - ||  || 2 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40795 - ||  || 5 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40796 - ||  || 13 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40797 - ||  || 15 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40798 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40799 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40800 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-